Con i termini Stoccolma e il suo corrispondente svedese Stockholm ci si può riferire a:

Geografia

Svezia
Stoccolma – città e capitale della Svezia
Contea di Stoccolma – contea svedese con capoluogo Stoccolma
Arcipelago di Stoccolma – arcipelago svedese

Canada
Stockholm – comune del Saskatchewan

Stati Uniti
Stockholm – comune del Dakota del Sud 
Bridgeport – comune del New Jersey conosciuto come New Stockholm 
Stockholm – comune del Maine 
Stockholm – comune del New Jersey 
Stockholm – comune dello stato di New York 
Stockholm – comune del Wisconsin
Stockholm – comune del Minnesota

Altro
Sindrome di Stoccolma – condizione psicologica
Stoccolma – canzone di Rino Gaetano, nell'album Nuntereggae più del 1978
Ms Stockholm – nave tranastlantico svedese del 1941
MS Stockholm – nave transatlantico svedese del 1948
Stockholm Records – etichetta musicale svedese sussidiaria della UMG

Pagine correlate
 Aeroporto di Stoccolma